O Corredor Itapecerica - João Dias - Centro é um corredor de ônibus que liga os distritos de Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim São Luís ao distrito de Santo Amaro. Sua extensão total é de 8 km e é compreendido pela Estrada de Itapecerica, Avenida João Dias e Ponte João Dias. É administrado pela São Paulo Transporte, autarquia da Prefeitura de São Paulo. Teve sua inauguração em 2000 e por ele são transportados 280 mil passageiros por dia (2017). 

Transportes da cidade de São Paulo
Itapecerica João Dias Centro
São Paulo Transporte